Pinokari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pinokari (ö, lat 60,34, long 21,78), Egentliga Finland, Åbo, 
 Pinokari (ö, lat 60,40, long 21,90), Egentliga Finland, Åbo, 

Robotskapade Finlandförgreningar